Псыхуре́й () — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование «сельское поселение Псыхурей», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение расположено в северной части Баксанского района, на правом берегу реки Малка, у границы Кабардино-Балкарии со Ставропольским краем. Находится в 35 км к северу от районного центра Баксан и в 60 км от города Нальчик.

Площадь территории сельского поселения составляет — 50,25 км². Основную часть сельского поселения занимают сельскохозяйственные угодья.

Граничит с землями населённых пунктов: Куба-Таба на юго-западе, Куба на западе, Кременчуг-Константиновское на юго-востоке, и со станицей Старопавловская Ставропольского края на северо-востоке.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Рельеф местности представляет собой холмистые возвышенности с многочисленными балками. Прибрежная часть сильно изрезана и с отвесными выступами. Средняя высота сельского поселения составляет 360 метров над уровнем моря. 

Гидрографическая сеть представлена бассейном реки Малка. К западу от села из неё вытекает протока Гупапс, которая течёт по центру села и обратно впадает в Малку к востоку от села. В районе села, в Малку впадает её правый приток — Кайтуко, который ныне находится в пересыхающем состоянии. 

лимат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +9,5°С, и колеблется от средних +21,5°С в июле, до средних −3,0°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм. Основное количество осадков выпадает в период с апреля по июль. 

Почва преимущественно состоит из предкавказского чернозёма. Природно-климатические условия села позволяют заниматься всеми районированными культурами сельского хозяйства.

Этимология 
Псыхурей в переводе с кабардино-черкесского (восточно-адыгского) языка означает — «озеро». Дословно переводится как «круглая вода», от псы — «вода» и хъурей — «круглая».

История 
Согласно преданиям, первое поселение на территории нынешнего села было основано кабардинским князём Кайтуко, который спасаясь от заговора недругов, бежал к реке Малка, где укрылся в прибрежном лесу. Когда заговорщики были утихомирены, за князём было послано несколько сот человек с просьбой о его возвращении. Впоследствии местность где он укрывался была названа Кайтуко, название до сих пор сохранилось за этим урочищем и речкой протекающей рядом с ней.

В 1779 году на территории современного села состоялось крупное сражение кабардинских войск во главе с князьями Хамурзой Кайтукиным и Мисостом Атажукиным против царских войск, воспетое в народной адыгской песне-плаче — Жэщ къыттеуэм теухуауэ гъыбзэ («Песнь о ночном нападении»).

В 1785 году по позволению генерал-губернатора Потёмкина, в это место были переселены вольноотпущенные кабардинцы с окрестных аулов. Но и это поселение вскоре было разрушено в ходе военных действий в начале XIX века.

Современное поселение согласно архивным документам было основано в 1828 году, когда кабардинский князь Мисост Атажукин подарил своему помощнику — Ахмету Лафишеву, участок земли на правом берегу реки Малка, в месте где в неё впадает речка Кайтуко. Впоследствии Лафишев со своей семьёй и крестьянами переселился в отведённый ему участок, где ими был основан новый аул, который был назван — Лафишево () в честь своего предводителя.

С 1862 по 1867 года население аула в несколько раз уменьшилось, из-за мухаджирства в Османскую империю, вызванного окончанием Кавказской войны и окончательным присоединением Кавказа к Российской империи.

В 1867 году в результате Земельной реформы Кабарды программы по укрупнению кабардинских аулов, в Лафишево были переселены жители аула Кошево, часть жителей из аулов Иналово и Герандуко Седакова (кварталы современного села Карагач), а также несколько абазинских семей из аула Песчаный. 

До Октябрьской революции в ауле имелась школа-медресе при сельской мечети, где обучение детей сводилось к чтению Корана на арабском языке, изучению естествознания, а также кабардинской письменности на основе арабского письма. Действовала также открытая в конце XIX века светская одно-классная школа, где изучали русскую грамматику и арифметику.

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Лафишево как и другие кабардинские поселения было переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Шариатское.

В 1930 году с началом атеистической политики в СССР, из-за религиозного составляющего названии села, населённый пункт был в очередной переименован и получил своё нынешнее название — Псыхурей.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушло более 200 человек, половина из которых погибла на полях сражений. Само селение осенью 1942 года было оккупировано немецкими войсками, и освобождено в начале января 1943 года.

В 1992 году Псыхурейский сельсовет был реорганизован и преобразован в Псыхурейскую сельскую администрацию. В 2005 году Псыхурейская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование, со статусом сельского поселения.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление  
Администрация сельского поселения Псыхурей — село Псыхурей, ул. Катханова, 122.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация сельского поселения Псыхурей. Состоит из 7 человек.
 Глава администрации сельского поселения — Батыров Хазраиль Хусенович.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления сельского поселения Псыхурей. Состоит из 11 депутатов, избираемых на 5 лет.
 Председатель Совета местного самоуправления сельского поселения — Батыров Хазраиль Хусенович.

Образование 
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа «имени М.Т. Батырова» — ул. Катханова, 128. 
 МОУ Начальная школа Детский сад — ул. Катханова, 80.

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Катханова, 25.

Культура 
 Сельский Дом Культуры — ул. Катханова, 132. 
 Физкультурно-оздоровительный комплекс

Общественно-политические организации:
 Адыгэ Хасэ
 Совет ветеранов труда и войны и др.

Ислам 
 Сельская мечеть «Баракат» — ул. Кештова, 58.

Предприятия 
Основные бюджетообразующие предприятия:
 ООО «ЭСТЕР»
 ООО «Деметра»
 ООО «Агроплюс»

Наиболее развитой отраслью сельского хозяйства является разведение КРС молочного направления и земледелие.

Улицы 
На территории села зарегистрировано 20 улиц и 3 переулка:

 Улицы

 Переулки

Известные уроженцы 
 Катханов Назир Адильгиреевич — революционер и общественно-политический деятель Кабарды и Северного Кавказа. Командир Шариатского полка Северного Кавказа в период Гражданской войны.
 Уришев Анзор Суадинович — двукратный чемпион Европы по спортивным единоборствам.
 Бесланеева Роза Хасановна — депутат Верховного Совета СССР.

Ссылки 
 Сайт сельского поселения Псыхурей

Примечания 

Населённые пункты Баксанского района
Муниципальные образования Баксанского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии